Reino da Polônia (1025–1385) — durante a dinastia Piast
 Reino da Polônia (1385–1569) — durante a dinastia Jagiellones
 Reino da Polônia (1569–1795) — como parte da República das Duas Nações
 Polônia do Congresso — estado polonês independente com união pessoal com o Império Russo
 Reino da Polônia (1916–1918) — estado fantoche do Império Alemão durante a Primeira Guerra Mundial

Desambiguações de história